Maxi kan syfta på:

Ica Maxi– namnet för Ica:s stormarknader
Maxi/Nimbus – ett båttillverkare i Göteborg 
Maxisingel – en 30-centimeters (12 tums) vinylskiva 
Maxi (bensinstation) – en bensinstationskedja som grundades i början av 1970-talet i Västergötland
Maxi Rodríguez (1981)– en argentinsk fotbollsspelare
Maxi (artist) (1950–) irländsk sångare